Đukić (en serbe : Ђукић) est un nom de famille d'origine serbe notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Dario Dukić (né en 1973), joueur de volley-ball bosnien ;
 Đorđe Đukić (né en 1943), mécanicien et physicien serbe ;
 Dragan Đukić (né en 1962), entraîneur de handball serbe ;
 Milonja Đukić (né en 1965), footballeur monténégrin ;
 Miroslav Đukić (né en 1966), footballeur serbe ;
 Slađan Đukić (né en 1966), footballeur serbe ;
 Vladislav Đukić (né en 1962), footballeur serbe.

Notes et références